Talos est un genre de dinosaures théropodes de la famille des Troodontidae. Ces carnivores ressemblant à des oiseaux vivaient durant le Crétacé, à la fin du Campanien, il y a environ . Le genre contient l'espèce Talos sampsoni, connue par un spécimen découvert dans la Formation de Kaiparowits dans l'Utah aux États-Unis.

Découvertes 
L'holotype de Talos sampsoni, répertorié sous le numéro , est le seul spécimen connu de l'espèce. Il est constitué d'un squelette postcrânien partiel d'un individu subadulte dont les restes préservés sont les membres postérieurs, le bassin, des fragments vertébraux, des chevrons et le cubitus gauche. Il a été découvert et recueilli en 2008 par M. J. Knell durant le , initié par l'université d'Utah en 2000, dans la Formation de Kaiparowits, à l'intérieur du Monument national de Grand Staircase-Escalante. Il a été nommé par Lindsay E. Zanno, David J. Varricchio, Patrick M. O'Connor, Alan L. Titus, et Michael J. Knell en 2011. Le nom générique vient de Talos, un automate de bronze géant de la mythologie grecque et est un jeu de mots avec le mot anglais , désignant la serre des rapaces. L'épithète spécifique honore le paléontologue Dr Scott D. Sampson pour sa recherche et sa collecte de fossiles pendant le projet.

Description 

Talos est un représentant des troodontidés, un groupe de petits maniraptoriens graciles ressemblant aux oiseaux dont le crâne possède de nombreux caractères uniques, tels que des dents rapprochées de la mâchoire inférieure, ou un nombre important de dents. Les pieds des troodontidés ont une griffe en forme de faucille ; celle du spécimen retrouvé a été endommagée de son vivant, peut-être lors d'une attaque d'une de ses proies. Ils sont parmi les dinosaures non-aviens possédant l'un des plus hauts rapports entre la masse du cerveau et celle du corps, ce qui signifierait qu'ils avaient un comportement évolué et des sens aiguisés. Talos a une longueur d'environ  pour un poids estimé à .

Classification 
En 2011, Talos a été classé dans la famille des Troodontidae. Une analyse cladistique a indiqué qu'il forme un clade de troodontidés dérivés avec Byronosaurus, Saurornithoides, Zanabazar et Troodon. L'analyse phylogénétique menée en 2014 par Tsuihiji et ses collègues confirme la place de Talos parmi les troodontidés, conduisant au cladogramme suivant :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2011